Knobelsdorf ist der Name folgender Orte:

 Knobelsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Knobelsdorf, Ortsteil der Stadt Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch

 Schmidt von Knobelsdorf
 Knobelsdorff